Księżyc – nazwa własna naturalnego satelity Ziemi
 księżyc – naturalny satelita jakiejś planety lub innego ciała niebieskiego
 Księżyc – karta tarota
 Księżyc (Luna) – w mitologii rzymskiej bogini Księżyca
 Księżyc (Selene) – w mitologii greckiej bogini Księżyca
 Księżyc – herb szlachecki
 Księżyc – polska grupa muzyczna o charakterze folkowym
 Księżyc – polska etiuda filmowa z 1969
 Księżyc (La Luna) – włoski film z 1979 w reżyserii Bernardo Bertolucciego

Zobacz też 

 
 półksiężyc (ujednoznacznienie)